Il doppio del torneo di tennis Espinho Challenger 2000, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Emanuel Couto e Bernardo Mota che hanno battuto in finale João Cunha e Silva e Nuno Marques 4-6, 7-5, 7-64.

Teste di serie 

Assente
 João Cunha e Silva /  Nuno Marques (finale)

 Tommy Robredo /  Dušan Vemić (primo turno)
 Emanuel Couto /  Bernardo Mota (Campioni)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Espinho Challenger 2000